Livingston, város az Egyesült Államok Alabama államában
 Livingston, város az Egyesült Államok Montana államában
 Livingston, város az Egyesült Államok New Jersey államában
 Livingston, város az Egyesült Államok Texas államában
 Livingston, New York Staten Island kerületének egyik városnegyede
 Livingston, város Skóciában

Kapcsolódó szócikkek 
Livingston megye (egyértelműsítő lap)